De Ikker (Akkerwoude), een kerk in Akkerwoude
De Ikker (Bergum), een kerk in Bergum